Анто́нио Са́стре (; 27 апреля 1911, Ломас-де-Самора — 23 ноября 1987, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, полузащитник, выступал за сборную Аргентины. Воспитанник клуба «Прогрессиста» из Авельянеды. Выступал за команды «Индепендьенте», «Сан-Паулу» и «Химнасия и Эсгрима».

Карьера 
Антонио Састре — легенда клубов «Индепендьенте», за который он провёл 340 матчей и забил 112 мячей в Примере, а также был частью знаменитого трезубца нападения, вместе с Висенте де ла Матой и Арсенио Эрико и «Сан-Паулу», который поставил памятник Састре близ стадиона «Морумби».

Статистика

Титулы и достижения 
 Чемпион Аргентины (2): 1938, 1939
 Чемпион штата Сан-Паулу (3): 1943, 1945, 1946
 Чемпион Южной Америки (2): 1937, 1941

Ссылки 
 Биография на futbolfactory.futbolweb.net
 Профиль на infofutbol.com.ar

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Чемпионы Южной Америки по футболу